Snozka – kamieniołom na górze Wdżar
 Snozka – przełęcz między Pieninami a Gorcami 
 Snozka – szczyt w Beskidzie Makowskim

Zobacz też 
 Snozka Zamecka